E3, E03, E003 ou E.III peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Boeing E-3 Sentry, un avion de détection et de commandement américain ;
 Fokker E.III, un avion militaire néerlandais ;
 HMS E3, un sous-marin de la Royal Navy.

Électronique 
 Série E3, un ensemble de trois valeurs équi-réparties géométriquement sur une décade.

Jeu vidéo 
 Electronic Entertainment Expo, un salon international du jeu vidéo ayant lieu tous les ans à Los Angeles.

Sciences 
 l'estriol (ou œstriol), un des trois principaux œstrogènes produits dans le corps humain ;
 les autres hypothyroïdies (E03), d'après la classification internationale des maladies.

Sport 
 Grand Prix E3, une course cycliste belge ;
 Grand Prix E3 juniors, une autre course cycliste belge ;
 Sentier européen de grande randonnée E3, un sentier de grande randonnée.

Tourisme 
 E3-Strand, une base nautique à Eersel aux Pays-Bas.

Transport 
Automobile 
 BMW E3, un modèle du constructeur allemand BMW ;
 BYD e3, un modèle du constructeur chinois BYD Auto ;
 Chery E3, un modèle du constructeur chinois Chery.

Aviation
  ;
 .

Routes
  Route européenne 3 en France ;
   Route européenne 003, traversant l’Ouzbékistan et le Turkménistan.

Trains
 EMC E3, une locomotive diesel américaine ;
 Shinkansen série E3, une série de rames automotrices électriques à grande vitesse japonaise.

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres